Даф Дрок (1914—2002) — нідерландський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за клуб «Андерлехт», а також національну збірну Нідерландів.
 Дрок Кость Леонідович (1919—1996) — український поет, журналіст, перекладач; член Спілки письменників України.

Див. також 
 Дрік